La Treća hrvatska nogometna liga 1997-98, conosciuta anche come 3.HNL 1997-98, è stata la 7ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Con questa edizione la Treća HNL è tornata ad essere definitivamente il 3º livello del calcio in Croazia dopo 2 stagioni al 4º.

Zapad (Ovest)
 Regioni incluse: Istria - Rijeka - Lika/Segna

Središte (Centro)

Girone Ovest
 Regioni incluse: Città di Zagabria - Regione di Zagabria- Krapina/Zagorje - Karlovac

Girone Est
 Regione inclusa: Sisak/Moslavina

Sjever (Nord)
 Regioni incluse: Virovitica/Podravina - Koprivnica/Križevci - Međimurje - Varaždin - Bjelovar/Bilogora

Istok (Est)

Girone Slavonski Brod-Požega
 Regioni incluse: Brod/Posavina - Požega/Slavonia

Girone Osijek-Vukovar
 Regioni incluse: Osijek/Baranja - Vukovar/Sirmia

Jug (Sud)

Zona Nord
 Regione inclusa: Regione zaratina - Regione di Sebenico e Tenin

Zona Sud

Girone A
 Regione inclusa: Regione spalatino-dalmata

 Le prime 5 squadre passano al girone finale, le altre 6 al girone retrocessione

Girone B
 Regione inclusa: Regione raguseo-narentana

Girone finale

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1997-98
Druga Liga 1997-98
Hrvatski nogometni kup 1997-1998

Collegamenti esterni 

1997
Calcio nel 1997
Calcio nel 1998